Valignani – famiglia nobile italiana di origine normanna

Persone 
 Colantonio Valignani – vescovo cattolico italiano
 Federico Valignani – letterato italiano
 Filippo Valignani – arcivescovo cattolico italiano